A Worms si tennero molteplici diete o Hoftag, di seguito alcune delle più importanti:
 Dieta di Worms (829) – dieta in cui Ludovico il Pio redistribuisce i territori imperiali tra i suoi figli e assegna all'ultimogenito Carlo il Calvo, di soli sei anni, la Svevia, l'Alsazia, il distretto di Coira e una parte della Borgogna. Questa nuova suddivisione danneggiava Lotario e indeboliva il re d'Italia.
 Dieta di Worms (1076) – in seguito al Dictatus Papae e a causa dei contrasti avvenuti tra Gregorio VII ed Enrico IV, quest'ultimo, sostenuto dal clero a lui fedele fece deporre Gregorio VII da una dieta di vescovi tedeschi tenuta a Worms, dopo averne dichiarata illegittima l'elezione (gennaio 1076). Gregorio, a sua volta lanciò un mese dopo la scomunica contro il sovrano, sciogliendo i sudditi dal giuramento di fedeltà.
 Dieta di Worms (1188) – dieta in cui Federico Barbarossa annunciò la sua partecipazione alla Terza Crociata
 Dieta di Worms (1231) – con lo Statutum in favorem principum della dieta di Worms vengono distribuiti ai principi laici gli stessi diritti territoriali di sovranità di cui godevano gli ecclesiastici
 Dieta di Worms (1495) – dieta in cui l'imperatore Massimiliano I tentò una riforma del Sacro Romano Impero
 Dieta di Worms (1521) – dieta in cui Martin Lutero, difende le sue posizioni e viene stabilita la Reichsmatrikelordnung per il finanziamento degli eserciti imperiali
 Dieta di Worms (1545) – dieta del 1545, fu presieduta dall'imperatore Carlo V d'Asburgo